

Sigle 
FTTH (Fiber To The Home) – Telecomunicazioni, tipo di architettura di rete a banda larga in fibra ottica

Codici 
FTTH Aeroporto civile, Lai (Ciad)